Мальмстрём () — шведская фамилия. 

Известные носители:

 Мальмстрём, Август (1829—1901) — шведский художник-символист.
 Мальмстрём, Густаф (1884—1970) — шведский борец греко-римского стиля.
 Мальмстрём, Карл (1875—1938) — шведский прыгун в воду, призёр Олимпийских игр.
 Мальмстрём, Карл Густав (1822—1912) — шведский историк.  
 Мальмстрём, Сесилия (род. 1968) — шведский политик.